Línea 2 puede referirse a:

Argentina 
 Línea 2 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 2 de colectivos de la ciudad de Santa Fe
 Línea 2 de colectivos de la ciudad de Santa Rosa
 Línea 2 de colectivos de San Antonio Oeste.

Brasil 
 Línea 2 del Metro de São Paulo.

Chile 
 Línea 2 del metro de Santiago.

Colombia 
 Línea 2 del Metroplús, Medellín

España

Ferrocarriles 
 Línea 2 de cercanías de Barcelona.
 Línea 2 de cercanías de Gerona.
 Línea 2 de cercanías de Tarragona.
 Línea 2 de Servicios Ferroviarios de Mallorca.
 Línea 2 del metro de Valencia.
 Línea 2 del metro ligero de Madrid.
 Línea 2 del metro de Barcelona.
 Línea 2 del metro de Bilbao.
 Línea 2 del metro de Sevilla.
 Línea 2 del TRAM de Alicante.
 Línea 2 del tranvía de Tenerife.
 Línea 2 del tranvía de Zaragoza.
 Línea 2 del antiguo tranvía de Zaragoza.
 Línea 2 del metro de Madrid.
 Línea 2 del metro de Málaga.

Autobuses 
 Línea 2 de autobuses de Almería.
 Línea 2 de autobuses de Arganda del Rey.
 Línea 2 de autobuses de Getafe.
 Línea 2 de autobuses de Parla.
 Línea 2 de autobuses de Torrejón de Ardoz.
 Línea 2 de autobuses de Alcobendas.
 Línea 2 de autobuses de Aranjuez.
 Línea 2 de autobuses de Móstoles.
 Línea 2 de autobuses de Paracuellos de Jarama.
 Línea 2 de autobuses de la EMT Fuenlabrada.
 Línea 2 de autobuses de Valladolid.
 Línea 2 del EMT de Madrid.
 Línea 2 de la EMT de Málaga.
 Línea 2 del EMT de Valencia.
 Línea 2 del servicio interurbano de Lérida.
 Línea 2 del TUC de Pamplona.

Estados Unidos 
 Línea 2 del metro de Nueva York.

Francia 
 Línea 2 del metro de París.

México 
 Línea 2 del metro de Guadalajara.
 Línea 2 del metro de la Ciudad de México.

Panamá 
 Línea 2 del metro de Panamá.

Perú 
 Línea 2 del metro de Lima.

Uruguay 
 Línea 2 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 2 de ómnibus de Maldonado (fuera de servicio).